«Поменяться местами» или «Их поменяли местами» () — комедийный кинофильм режиссёра Джона Лэндиса с участием Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда. Лента получила две премии BAFTA и ряд других наград.

Сюжет основан на произведениях Марка Твена «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» и «Принц и нищий».

Сюжет 
Жизнь управляющего крупнейшей финансовой корпорацией «Дьюк и Дьюк» Луиса Уинторпа III (Дэн Эйкройд) резко изменилась в тот момент, когда его боссы, братья Дьюки, затеяли грандиозную дискуссию: что будет, если так называемого «порядочного человека», преуспевающего топ-менеджера, богатого и благополучного, поменять местами с уличным бродягой?

Когда один из братьев напомнил о великолепном образовании и богатейшем деловом опыте Уинторпа, второй в пылу спора заявил, что хорошо налаженной коммерческой компанией может управлять любой, даже безграмотный бродяга. Заключив пари на один доллар, Рэндольф и Мортимер Дьюки «вынимают» из полицейского участка необразованного чернокожего уличного мошенника Билли Рэя Валентайна (Эдди Мёрфи), который случайно наткнулся на улице на того же самого Луиса и попал в лапы полиции. Вскоре Билли Рэя поселят в престижных апартаментах Уинторпа и посадят вместо него в кресло управляющего. А Луиса во время заседания клуба наследства подставят, подсунув в карман пиджака якобы «украденные» деньги, с позором уволят из компании «Дьюк и Дьюк», лишат дома и крова и в конце концов арестуют «за наркотики». От него мгновенно откажутся и ближайшие друзья, и престижная богатая невеста.

Билли Рэй Валентайн, очень неглупый человек с большим и разнообразным жизненным опытом, прекрасно разбирающийся в психологии «рядового американца», пообвыкнув на новом месте, оказывается способным весьма точно прогнозировать поведение потребителей, определяющее финансовую стратегию фирмы «Дьюк и Дьюк». Несчастный же, совершенно отчаявшийся Луис Уинторп, жизнь которого оказалась полностью разрушена, быстро доходит до состояния, в котором одинаково готов пойти и на убийство, и на самоубийство. Буквально в последний момент Луис сталкивается на улице с непрофессиональной проституткой Офелией (Джейми Ли Кёртис), которая, разглядев в нём богатого и образованного человека, попавшего в сложную ситуацию, решает, что это может стать её шансом, и соглашается помочь.

Братья Дьюк обсуждают результаты пари. Их разговор совершенно случайно слышит Валентайн — становится ясно, что и самого Билли Рэя они, «наигравшись», вот-вот выбросят обратно на улицу, да и на Луисе его бывшие работодатели окончательно поставили крест и никто не собирается возвращать его на старое место.

И четверо героев (Билли Рэй и Луис, товарищи по несчастью, сумевшие объясниться, договориться и объединиться, а также Офелия и примкнувший к ним Коулмен (Денхолм Эллиотт), бывший дворецкий Луиса, «унаследованный» Билли Рэем) начинают собственную игру. Сумеют ли они разбогатеть сами и одновременно разорить братьев Дьюк? Уинторп и Валентайн даже поспорили. На доллар…

В ролях 
 Эдди Мерфи — Билли Рэй Валентайн, чернокожий бродяга
 Дэн Эйкройд — Луис Уинторп-третий, управляющий фирмой «Дьюк и Дьюк»
 Дон Амичи — Мортимер Дьюк
 Ральф Беллами — Рендольф Дьюк
 Джейми Ли Кёртис — Офелия
 Денхолм Эллиотт — Коулмэн, дворецкий Уинторпа и Валентайна
 Кристин Холби — Пенелопа Уизерспун, невеста Уинторпа
 Пол Глисон — Кларенс Бикс, тайный агент братьев Дьюк
 Джеймс Белуши — Харви

Награды и номинации 
 1984 — номинация на премию «Оскар» за лучшую музыкальную адаптацию (Элмер Бернстайн).
 1984 — 2 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая мужская роль — комедия или мюзикл (Эдди Мёрфи).
 1984 — 2 премии BAFTA: лучшая мужская роль второго плана (Денхолм Эллиотт), лучшая женская роль второго плана (Джейми Ли Кёртис), а также номинация за лучший оригинальный сценарий (Тимоти Харрис, Хершел Уайнгрод).
 1984 — номинация на премию «Серебряная лента» в категории «лучший зарубежный режиссёр» (Джон Лэндис).

Релиз 
В середине 1980-х годов фильм выпущен на VHS компанией «Paramount Video». В разных странах мира фильм выпускался на VHS видеокомпанией «CIC Video» как в дубляжах, так и с субтитрами на разных языках. В CCCР в 1980-е и России в 1990-е фильм распространялся на видеокассетах в нелегальном видеобизнесе в авторских одноголосых переводах Леонида Володарского, Василия Горчакова, Андрея Гаврилова, Михаила Иванова и других. В середине 1990-х фильм выпущен на VHS компанией «West Video» в переводе Андрея Гаврилова. В 1999 году вышла версия на VHS с закадровым переводом от «Премьер Видео Фильм».

Ссылки 

 Поменяться местами

Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы о финансистах
Фильмы о продажах
Фильмы США 1983 года